Džemat (islam)
 Džemat (osmanska postrojba)
 Džemat (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica, BiH